Макси́м Алекса́ндрович Лобзе́нко (род. 29 марта 1992, Балаково, Саратовская область) — российский спидвейный гонщик. Трёхкратный чемпион России и чемпион Украины в командном зачёте, бронзовый призёр Кубка России в парном зачёте. Чемпион Европы в командном зачёте среди юниоров.

Клубная карьера 
Воспитанник балаковской школы спидвея. С 2009 по 2013 г. выступал в КЧР в составе команды "Турбина", трижды став чемпионом страны. Основных успехов добился в юниорском зачете, выиграв командное первенство России (2009) и Европы (2011).

В 2011 г. принимал участие в гонках элитного дивизиона чемпионата Польши - Экстралиги, дважды проехав за команду "Спарта Вроцлав", не набрав, однако, очков.

В 2012 г. добился бронзы парного чемпионата России в паре с Ильёй Чаловым и Андреем Кудряшовым.

Не сумев пройти спортивную конкуренцию в клубе "Турбина", в сезоне-2014 перешёл в башкирский клуб "Салават".  В 2015 г. вернулся в "Турбину".

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1992 году
Родившиеся 29 марта